filipińska prowincja Masbate
 wyspa Masbate
 miasto Masbate